Isaías hace referencia a varios artículos:

Lugares
Isaías Coelho, municipio brasileño del estado del Piauí.

Publicaciones
Libro de Isaías, primer libro de los Nevi'im en el Tanaj judío y el primero de los Profetas Mayores en la Biblia cristiana.

Personas
Isaías,  nombre propio masculino;
Isaías, profeta;
Isaías Afewerki, presidente eritreo;
Isaías Carrasco, político víctima de ETA;
Isaías Gamboa, educador y poeta colombiano;
Isaías Lafuente, periodista palentino;
Isaías Salmerón Pastenes, compositor de música folclórica de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero;
Isaías Samakuva,  presidente de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola;

Otros usos
Huracán Isaias